Ravenstein kan syfta på:

 Hertigdömet Ravenstein
 Ravenstein, Baden-Württemberg – en stad i Baden-Württemberg
 Ravenstein, Nederländerna – en stad och tidigare kommun i Nederländerna

Personer
 Ernst Georg Ravenstein (1834–1913), en tysk-brittisk geograf och kartograf